Anton Francesco Grazzini (1504-1584),  écrivain, poète et auteur dramatique italien ;
 Giovanni Grazzini (1925-2001), critique de cinéma italien.